Villamanrique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamanrique de la Condesa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villamanrique (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villamanrique (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar